GML kan syfta på 

 GML – det programmeringsspråk som används i Game Maker' se Game Maker Language
 GML – ett XML-baserat märkspråk för överföring av geografiska data tillsammans med annan information, som används i GeoRSS-GML, se Geography Markup Language
 GML förlag – ett svenskt förlag